Gnojnice (Cetingrad), een plaats in de Kroatische gemeente Cetingrad
 Gnojnice (Mostar), een plaats in de gemeente Mostar, Bosnië-Herzegovina